Сырцов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Сырцов, Анатолий Иванович (1880—1938) — русский, советский философ, проректор ПермГУ.
 Сырцов, Владимир Николаевич (род. 1951) — советский хоккеист.
 Сырцов, Геннадий Николаевич (род. 1949) — советский хоккеист.
 
 Сырцов, Иоанн Яковлевич (1837 — не ранее 1919) — протоиерей, магистр богословия, церковный историк и писатель.
 Сырцов, Николай Александрович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.